

Localidades

Dublje (Bogatić)
Dublje (Svilajnac)
Dublje (Trstenik)

Desambiguação